Klenz ist der Name folgender Orte in Mecklenburg-Vorpommern:

 Ortsteil der Stadt Demmin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Ortsteil der Gemeinde Jördenstorf im Landkreis Rostock

Klenz ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Klenz (1860–1925), deutscher Philologe und Schriftsteller
 Ramon Klenz (* 1998), deutscher Schwimmer
 Sabine Klenz (* 1974), deutsche Schwimmerin

Siehe auch:
 Glenz
 Klens